Korff est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Famille von Korff, famille de la noblesse germanique et de l'Empire russe.
 Alexander Hugo Bakker Korff (1824-1882), peintre et dessinateur néerlandais ;
 Arnold Korff (1870-1944), acteur autrichien et américain ;
 André Korff (1973-), coureur cycliste allemand ;
 Johann Albrecht von Korff (1697-1766), aristocrate et ambassadeur allemand ;
  (1949-), chercheur et épidémiologiste américain ;
 Werner Korff (1911-?), joueur professionnel allemand de hockey sur glace.

Société 
 , usine néerlandaise de cacao et de chocolat qui a fonctionné de 1891-1981.

Patronyme germanique